Okręty US Navy o nazwie USS  "Whipple", pochodzącej od komodora Abrahama Whipple (oficera amerykańskiego z czasów rewolucji amerykańskiej):

Pierwszy "Whipple" (DD-15) był niszczycielem torpedowców przyjętym do służby w 1903 i wycofanym w 1919.
 Drugi "Whipple" (DD-217) był niszczycielem przyjętym do służby w 1920 i wycofanym w 1945.
 Trzeci "Whipple" (DE/FF-1062) był niszczycielem eskortowym przyjętym do służby w 1970, przeklasyfikowanym w 1975 roku na fregatę i wycofanym ze służby w 1992.

Whipple